Гу́рвич, Гу́рвиц — еврейская фамилия, производная от фамилии Горовиц.

Аналогичного происхождения фамилии Горвиц, Горвич, Гурвиц, Гуревич, Хорвиц, Горовец (:en:Horovitz, :en:Horvitz, :en:Horwitz, :en:Hurwitz). Разное написание фамилии зависело от произношения и от особенностей языка стран, где эти фамилии регистрировались.

Фамилия 
 Гурвич, Абрам Соломонович (1897—1962) — советский шахматный композитор, литературовед.
 Гурвиц (Хурвиц), Адольф (1859—1919) — немецкий математик.
 Гурвич, Александр Гаврилович (1874—1954) — советский биолог.
 Гурвич, Александр Иосифович (Шефтель Иосифович, 1898—1938) — советский разведчик-нелегал, сотрудник ГРУ.
 Гурвич, Анатолий Константинович (1925—2017) — учёный в области систем, методов и средств неразрушающего контроля технических объектов, доктор технических наук, профессор.
 Гурвич, Арон Меерович (1901—1973) — германский и американский философ, историк науки, социолог, представитель феноменологии.
 Гурвич, Борис Исаакович (1905—1985) — советский художник, участник школы Филонова.
 Гурвич, Георгий Давидович (Жорж Гурвич; 1894—1965) — российский правовед и французский социолог-позитивист.
 Гурвич, Григорий Ефимович (1957—1999) — советский и российский театральный режиссёр, драматург и телеведущий.
 Гурвиц, Дэвид (род. 1961) — американский музыкальный критик.
 Гурвич, Евгения Адольфовна (1861—1940) — российская и советская политическая деятельница, социал-демократка, член Бунда, переводчица «Капитала».
 Гурвич, Евсей Томович (род. 1947) — советский и российский экономист.
 
 Гурвич, Иосиф Михайлович (1907—1992) — советский живописец, график.
 Гурвич, Ирина Борисовна (1911—1995) — советский режиссёр-мультипликатор.
 Гурвич, Исаак Аронович (1860—1924) — российский публицист и экономист, социал-демократ.
 Гурвич, Лариса Семёновна (род. 1947) — советский спортсмен (стендовая стрельба).
 
 Гурвич, Леонид Абрамович (1917—2008) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии.
 Гурвич, Лия Яковлевна (1914—2010) — исследователь в области прикладной электрохимии, коррозии и защиты металлов.
 
 
 Гурвич, Моисей Натанович (1884—1944) — химик-технолог, ректор Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева.
 Гурвич, Моисей Самуилович (?—1870) — журналист, публицист, педагог, автор учебника русской грамматики (после крещения в 1868 году — Николай Петрович Гурьев).
 Гурвич, Морис Жакович (1909—?) — советский альтист.
 Гурвич, Наум Лазаревич (1905—1981) — советско-еврейский врач-кардиолог, пионер в разработке дефибрилляторов.
 
 Гурвич, Осип Яковлевич (1840—?) — российский журналист и педагог.
 Гурвич, Перси Борисович (1919—2011) — советский и российский педагог и общественный деятель.
 Гурвич, Саул Исраэль (1861—1922) — еврейский писатель, переводчик и литературный критик.
 Гурвич, Светлана Николаевна (1924—2003) — советский и российский историк.
 Гурвич, Семён Исаакович (1923—2004) — Герой Советского Союза.
 Гурвич, Соломон Самуилович (1917—1997) — ростовский журналист и писатель.
 Гурвич (Дан), Фёдор Ильич (1871—1947) — российский революционер и политический деятель, меньшевик.
 Гурвич, Хаим Дов (1865—1927) — еврейский публицист, экономист.
 Гурвич, Элиас (1884—1973) — еврейско-русско-немецкий социолог и публицист.
 Гурвич, Юрий Давыдович (1929—2004) — советский футболист, тренер.

 Гурьев, Александр Николаевич (при рождении Александр Моисеевич Гурвич, 1864 — после 1910) — российский экономист и публицист.

Топоним 
 Гурвич — озеро в Карелии.

См. также 
 Гурвиц